Прудников, Андрей : Прудников, Андрей Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 Прудников, Андрей Михайлович (род. 1977) — российский хоккеист.